Järva kan syfta på:

Sverige
Överjärva gård – en tidigare gård i Solna socken.
 Mellanjärva gård- en tidigare gård i Solna socken.
 Nederjärva gård- en tidigare gård i Solna socken.
 Järva, Solna kommun –  en stadsdel i norra delen av Solna kommun.
 Järvastaden – ett stadsbyggnadsprojekt som till största del ligger i stadsdelen Järva, Solna kommun.
 Järva krog – hotell och trafikplats som namngivits efter äldre vägkrog, cirka fem kilometer norr om Stockholm. 
 Järvafältet – ett större område som reserverades som militärt övningsområde i början av 1900-talet och som från och med 1960-talet delvis bebyggts.
 Järva skjutfält – ett f.d. militärt övningsfält norr om Stockholm i Uppland.
 Järvafältets naturreservat – ett naturreservat beläget på den norra delen av Järvafältet.
 Järvabanan – en historisk benämning på Blå tunnelbanelinjen i Stockholm.
 Järva station – namnet på en station i Solna fram till 1921, se Ulriksdal (pendeltågsstation).

Estland
 Järva kommun – en kommun
 Järva-Jaani kommun – en tidigare kommun –2017
 Järva-Jaani –  en köping i Järva kommun
 Järvamaa – ett landskap
 Järvakandi – en köping